Das Dameneinzel der French Open 2022 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Vorjahressiegerin war Barbora Krejčíková, die in der ersten Runde gegen Diane Parry verlor. Das Turnier gewann die aktuelle Weltranglistenerste Iga Świątek.

Am 25. Mai gab es mit Barbora Krejčíková und Marie Bouzková zwei positive COVID-19-Fälle. Während Krejčíková bereits ausgeschieden war, musste Bouzková ihre Zweitrundenbegegnung absagen.

Qualifikation 
Die Qualifikation der French Open 2022 fand für die Damen vom 16. bis 20. Mai 2022 statt. Ausgespielt wurden 16 Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks

Einzelnachweise 

Dameneinzel
2022